«Фленсбург-Хандевитт» () — немецкий профессиональный гандбольный клуб из Фленсбурга.

История 
Гандбольный клуб «Фленсбург-Хандевитт» был образован из ГК «Фленсбург» и ГК «Хандевитт». С сезона 1992/93 «Фленсбург-Хандевитт» выступает в бундеслиге. Первый успех клуба «Фленсбург-Хандевитт» произошёл в сезоне 1995/96, по итогам сезона «Фленсбург-Хандевитт» стал серебряным призёром бундеслиги. В сезоне 1996/97 «Фленсбург-Хандевитт» победил в кубке ЕГФ. В сезоне 2002/2003 «Фленсбург-Хандевитт» выиграл кубок Германии, а в следующем сезоне «Фленсбург-Хандевитт» выиграл чемпионат Германии. В сезоне 2013/14 «Фленсбург-Хандевитт» выиграл Лигу чемпионов ЕГФ.

Титулы 
 Чемпион Германии: 2004, 2018, 2019
 Обладатель кубка Германии: 2003, 2004, 2005, 2015
 Обладатель суперкубка Германии: 2000, 2013, 2019
 Победитель Лиги чемпионов ЕГФ: 2014
 Кубок ЕГФ: 1997
 Обладатель Кубка обладателей кубков ЕГФ: 2001, 2012

Сезоны 
Список сезонов клуба «Фленсбург-Хандевитт» в бундеслиге с 2000 года.

Команда 
Состав команды:

Известные игроки 
  Штеффен Вайнхольд
  Томас Кнорр
  Маттиас Хан
  Стефан Шрёдер
  Торге Йоханнсен
  Майк Махулла
  Михаэль Менцель
  Виктор Силадьи
  Андрей Климовец
  Блаженко Лацкович
  Горан Шпрем
  Мортен Бьерре
  Кристиан Йерминд
  Микаэль Кнудсен
  Андерс Эггерт
  Сёрен Стрюгер
  Ларс Крог Йеппесен
  Хенрик Тофт Хансен
  Томас Могенсен
  Кантен Маэ
  Фроде Хаген
  Глен Сольберг
  Кристиан Берге
  Йонни Йенсен
  Марцин Лиевский
  Игорь Лавров
  Богдан Радивоевич
  Патрик Фальгрен
  Маттиас Андерссон

Примечания

Ссылки 
 сайт клуба Фленсбург-Хандевитт
 Фленсбург-Хандевитт на сайте Бундеслиги

Гандбольные клубы Германии